Rastbach heißen folgende geographischen Objekte:

 Rastbach (Gemeinde Gföhl), Katastralgemeinde der Stadt Gföhl in Niederösterreich
 Rastbach (Saarbrücken), ehemaliger Bach in Saarbrücken